Семенина — фамилия; может быть также женской формой фамилии Семенин.
 Семенина, Игорь Богданович (род. 1989) — украинский футболист, полузащитник клуба «Черкасский Днепр».
 Семенина, Лолитта Вячеславовна (род. 1964) — советская и российская оперная певица.